Билс, Джесси Тарбокс — американский фотограф, одна из первых фотожурналисток США.
 Билс — ударный кратер у восточного лимба видимой стороны Луны.